Danger Close steht für:

 Danger Close (Unternehmen), ehemaliges US-amerikanisches Unternehmen
 Danger Close: The Battle of Long Tan, australischer Spielfilm